La detentrice del titolo era la cinese Li Na, ma è stata eliminata al quarto turno da Jaroslava Švedova. In finale Marija Šarapova ha battuto Sara Errani per 6-3, 6-2. Per la russa è il ventisettesimo titolo in carriera, il quarto titolo dello Slam, l'unico che le mancava per completare il Career Grand Slam.

Teste di serie 

 Viktoryja Azaranka (quarto turno)
 Marija Šarapova (campionessa)
 Agnieszka Radwańska (terzo turno)
 Petra Kvitová (semifinale)
 Serena Williams (primo turno)
 Samantha Stosur (semifinale)
 Li Na (quarto turno)
 Marion Bartoli (secondo turno)
 Caroline Wozniacki (terzo turno)
 Angelique Kerber  (quarti di finale)
 Vera Zvonarëva (ritirata per infortunio alla spalla)
 Sabine Lisicki (primo turno)
 Ana Ivanović (terzo turno)
 Francesca Schiavone (terzo turno)
 Dominika Cibulková  (quarti di finale)
 Marija Kirilenko (secondo turno)

 Roberta Vinci (primo turno)
 Flavia Pennetta (terzo turno)
 Jelena Janković (secondo turno) 
 Lucie Šafářová (secondo turno)
 Sara Errani (finale)
 Anastasija Pavljučenkova  (terzo turno)
 Kaia Kanepi  (quarti di finale)
 Petra Cetkovská (secondo turno)
 Julia Görges (terzo turno)
 Svetlana Kuznecova (quarto turno)
 Nadia Petrova (terzo turno)
 Peng Shuai (terzo turno)
 Anabel Medina Garrigues (terzo turno)
 Mona Barthel (primo turno)
 Zheng Jie (secondo turno)
<li> Monica Niculescu (primo turno)

Qualificate 

  Kiki Bertens (primo turno)
  Chan Yung-jan (secondo turno)
  Jaroslava Švedova (quarti di finale)
  Alexa Glatch (secondo turno)
  Heather Watson (secondo turno)
  Eva Birnerová (primo turno)

 Dinah Pfizenmaier (secondo turno)
 Heidi El Tabakh (primo turno)
 Lauren Davis (secondo turno)
 Lara Arruabarrena-Vecino (primo turno)
 Karolína Plíšková (primo turno)
 Zhang Shuai (primo turno)

Giocatrici che hanno ricevuto una wildcard 

  Ashleigh Barty (primo turno)
  Claire Feuerstein (secondo turno)
  Caroline Garcia (primo turno)
  Victoria Larrière (primo turno)

  Kristina Mladenovic (primo turno)
  Melanie Oudin (secondo turno)
  Irena Pavlović (secondo turno)
  Aravane Rezaï (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Collegamenti esterni 

Open di Francia 2012